Benjamin Smith, Ben Smith:

 Benjamin Smith (1756–1826) – amerykański polityk, gubernator Karoliny Północnej
 Ben Smith (1879–1964) – brytyjski polityk Partii Pracy, Skarbnik Dworu Królewskiego i minister żywności w rządzie Winstona Churchilla
 Benjamin A. Smith II (1916–1991) – amerykański polityk, senator
 Ben Smith (ur. 1972) – angielski krykiecista
 Ben Smith (ur. 1986) – nowozelandzki rugbysta
 Ben Smith (ur. 1988) – amerykański hokeista
 Benjamin Smith (ur. 1989) – brytyjski aktor